Кайл Террис (; 14 августа 1989, Нью-Уэстминстер, Канада) — канадский хоккеист. Амплуа — центральный нападающий. Был выбран под общим 3-м номером на Драфте НХЛ 2007.

Игровая карьера

Начало карьеры 
В 16 лет начал играть в Лиге провинции Британская Колумбия. Набрав в сезоне 2005-06 72 очка в 57 играх за команду «Бёрнаби Экспресс» был награждён «Брюс Эллисон Мэмориал Трофи», как лучший молодой игрок года. Следующий сезон Кайл завершил вторым в списке бомбардиров, набрав 121 очко и был назван самым ценным игроком. Добавив 26 очков в 14 матчах в играх плей-офф, Террис привел свою команду к победе в «Роял Банк Кап», оформив хет-трик в финале.

Получив звание лучшего канадского юниора года в 2007, Кайл котировался как потенциальный первый номер Драфта НХЛ. В итоге он уступил Патрику Кейну и Джеймсу ван Римсдайку и был задрафтован третьим клубом «Финикс Койотис».

Финикс Койотис 
Проведя ещё один сезон в низших лигах, Террис 31 марта 2008 года подписывает контракт новичка с «Финиксом» и принимает участие в последних трёх играх клуба в том сезоне. Дебют состоялся 3 апреля в игре против «Даллас Старз», а в третьей игре, против «Анахайм Дакс», Кайл записывает на свой счет первое очко в НХЛ, отдав результативный пас.

Следующий сезон канадец начал уже в основе «Финикса», забивая свой первый гол 12 октября в ворота Жигера. Тогда его команда одолела «Дакс» 4-2.

Переговоры по контракту 
Став ограничено свободным агентом 1 июля 2011 года Террис и «Финикс» не смогли подписать новое соглашение. Кайл не присутствовал на тренировочном сборе команды. В сентябре 2011 года ESPN сообщали, что игрок просил 3-4 миллионов долларов зарплаты. В итоге 22 ноября двухгодичный контракт на 2.8 миллионов долларов был подписан.

Оттава Сенаторз 
В итоге 17 декабря 2011 Террис был обменян в «Оттаву Сенаторз» на Давида Рунблада и выбор во втором раунде Драфта 2012. В первой игре за «Сенаторов», 20 декабря, Кайл записал в свой актив одну передачу а команда уверенно победила «Баффало Сэйбрз». 18 апреля 2012 года Туррис забросил на второй минуте овертайма в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» и принес команде победу в матче, в котором она по ходу уступала 2-3. После того как канадец установил свои лучшие показатели в НХЛ, набрав 29 очков в 49 играх, Оттава продлила с ним контракт на 5 лет с зарплатой 17.5 миллионов долларов.

Нэшвилл Предаторз 
5 ноября 2017 года был обменян в результате трехсторонней сделки в «Предаторз» между «Оттавой», «Колорадо» и «Нэшвиллом». Вскоре Террис подписал шестилетний контракт с «Предаторз» на общую сумму $ 36 млн.

7 октября 2020 года «Нэшвилл» выкупил контракт Терриса.

Эдмонтон Ойлерз 
9 октября 2020 года подписал двухлетний контракт с «Ойлерз» на общую сумму $ 3,3 млн. В августе 2022 года объявил о завершении карьеры игрока.

Международные игры 
В 2005 году выиграл серебряные медали с составе сборной Канады на турнире Хоккейного вызова. В следующем году в составе юниорской сборной выиграл Мемориал Ивана Глинки.

В конце сезона 2006-07 выступал на Чемпионате мира среди юниорских команд, но сборная Канады до медалей не добралась.

Несколько месяцев спустя, Террис был вызван на Суперсерию, противостояние молодёжных сборных России и Канады. Канадцы разгромили соперника, выиграв 7 матчей из 8 и не одного не проиграв. Он набрал 8 очков и был назван MVP последней игры в Ванкувере.

В 2008 году Кайл привел сборную Канады к победе на Чемпионате мира среди молодёжных команд, став лучшим бомбардиром команды с 8 очками в 7 играх.

Статистика

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Задрафтованные ХК «Аризона Койотис»